Изес — топоним:

 Изес — река в Новосибирской области.
 Изес — второе название французского города Юзес.
 Изес (кантон) (фр.) — кантон во Франции.